Sąd Ostateczny – pojęcie występujące w religiach

w malarstwie:
 Sąd Ostateczny – obraz Rogiera van der Weyden
 Sąd Ostateczny – obraz Stefana Lochnera
 Sąd Ostateczny – obraz Hansa Memlinga
 Sąd Ostateczny – freski Michała Anioła
 Sąd Ostateczny – obraz Antona Möllera
 Sąd Ostateczny – fresk Giotta
inne:
 Sąd Ostateczny – karta tarota 
 Sąd Ostateczny – opera polska